Opsada Jeruzalema (920-ih pr. Kr.) - egipatska invazija pod vodstvom faraona Šešonka I.
 Opsada Jeruzalema (701. pr. Kr.) - dio invazije Novoasirskog Carstva, ishod nepoznat
 Opsada Jeruzalema (597. pr. Kr.) - babilonijski vladar Nabukodonosor II. zauzima grad i kraljevstvo Juda
 Opsada Jeruzalema (587. pr. Kr.) - Nabukodonosor II. suzbijajući Zedekijin ustanak ponovo zauzima grad
 Opsada Jeruzalema (63. pr. Kr.) - Pompej pripaja grad Rimskoj Republici
 Opsada Jeruzalema (37. pr. Kr.) - Herod Veliki otima grad Hasmonejcima 
 Opsada Jeruzalema (70.) - Rimljani predvođeni Titom osvajaju grad i Masadu
 Opsada Jeruzalema (614.) - sasanidski general Šahrabaraz pobjeđuje Bizant
 Opsada Jeruzalema (637.) - islamski kalif Omar osvaja grad pobjedom protiv Bizanta
 Opsada Jeruzalema (1099.) - križari osvajaju grad tijekom Prvog križarskog rata
 Opsada Jeruzalema (1187.) - Saladin osvoja grad pobjedom protiv križara
 Opsada Jeruzalema (1244.) - iranski Horezmijci i Ajubidi pobjeđuju križare
 Opsada Jeruzalema (1834.) - neuspješna pobuna arapskih seljaka protiv Osmanskog Carstva
 Opsada Jeruzalema (1917.) - britanske snage zauzimaju grad pobjedom protiv Osmanlija
 Opsada Jeruzalema (1948.) - dio arapsko-izraelskog rata